John Martin puede referirse a:

 John Martin (1789-1854), pintor inglés.
 John Martin (cantante) , cantante sueco de pop y música electrónica.
 John Martin (editor) (1930-), editor estadounidense.
 John Martin (piloto) (1984-), piloto de automovilismo australiano.